La liste des États parties de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques reprend les États qui ont signé et ratifié ou qui ont accédé à ladite Convention, de son nom officiel Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'usage des armes chimiques et sur leur destruction (CIAC).

La CIAC a été ouverte à la signature le  et est entrée en vigueur le  après que 50 États aient déposé leur instrument de ratification. La Convention a été fermée à la signature le jour précédent, les États désirant la rejoindre devant désormais accéder à la Convention.

À la date du , sur un total de 197 États possibles (les 193 membres des Nations unies ainsi que les îles Cook, Niue, Saint-Siège et l’État de Palestine), la CIAC compte 193 États parties (qui ont ratifié la Convention ou y ont accédé).

Résumé
États parties : 191 États
États signataires : 3 États
États en dehors de la CIAC : 4 États

États parties

États signataires

États en dehors de la Convention

Références

Traité de désarmement
Diplomatie
Traité des Nations unies